Herba dels talls, sardineta o lladracà (Achillea odorata) 
 Milfulles o espina de peix (Achillea millefolium)
 Herba de tall o herba sana (Senecio adonidifolius)
 Pimpinella petita, tià o raïmet de pastor (Sanguisorba minor)
 Dàtils de mar, curatalls o ditets (Carpobrotus edulis)
 Viola d'aigua o pingüícula de flor gran (Pinguicula grandiflora)